Tydeman ist der Familienname folgender Personen:

 Gustaaf Frederik Tydeman (1858–1939), niederländischer Marineoffizier und Kapitän
 Hendrik Willem Tydeman (1778–1863), niederländischer Rechts- und Staatswissenschaftler
 Meinard Tydeman der Ältere (1741–1825), niederländischer Rechtswissenschaftler und Historiker

Siehe auch:
 Tideman
 Tiedemann